Pranke steht für:

 Pfote, Tatze großer Raubtiere
 in der Jägersprache der untere Teil des Laufs vom Wild, siehe Untere Extremität

 Pranke Island, Insel vor der Bakutis-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch: